doorstart (financieel)
doorstart (luchtvaart)